Sasi
 August III Sas
 Sas (herb szlachecki)
 Sas – wzgórze Pogórza Wałbrzyskiego

Zobacz też: SAS